Iran na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 reprezentowało 4 zawodników.

Narciarstwo alpejskie 

Mężczyźni

Zjazd 
Aga Chan IV - 59 miejsce, 2:42.59
Lotfollah Kia Shemshaki - 65 miejsce, 2:50.70
Feizollah Bandali - 66 miejsce, 2:52.44
Ovaness Meguerdonian - 69 miejsce, 2:57.10

Slalom giant 
Aga Chan IV - 53 miejsce, 2:13.57
Lotfollah Kia Shemshaki - 60 miejsce, 2:17.11
Feizollah Bandali - 64 miejsce, 2:19.28
Ovaness Meguerdonian - 65 miejsce, 2:21.05

Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964
1964